Modo steht für:
 Modo (Software), eine 3D-Grafiksoftware
 Modo (Jindo), eine südkoreanische Insel im Landkreis Jindo
 Modo (Ongjin), eine südkoreanische Insel im Landkreis Ongjin
 MODO Hockey, ein schwedischer Eishockeyverein aus Örnsköldsvik

Modo ist der Familienname folgender Personen:
 Michel Modo (1937–2008), französischer  Schauspieler, Komiker, Synchronsprecher und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Mo-Do